Catalina, infanta de Portugal (Lisboa,  - Vila Viçosa, ) y duquesa consorte de Braganza por su matrimonio con Juan I. Catalina era la segunda hija de Eduardo de Portugal, IV duque de Guimarães e hijo de Manuel I de Portugal, y de Isabel de Braganza, hija del duque Jaime I de Braganza.

Candidata al trono 
Después de la muerte del rey Sebastián I en la batalla de Alcázarquivir y ante la imposibilidad de su sucesor Enrique I de tener descendencia al ser religioso, Catalina se convirtió en una de las candidatas al trono de Portugal, en virtud de sus derechos al ser nieta de Manuel I. Los otros candidatos eran Antonio, prior de Crato y Felipe II de España, siendo este último el que finalmente obtiene el trono luso. Sin embargo, sobre la base de las legitimidad de las pretensiones de Catalina, su nieto, el duque Juan II de Braganza se convirtió en rey de Portugal en 1640 con el nombre de Juan IV.

Matrimonio y descendencia 
El 8 de diciembre de 1563 se casa con su primo-hermano, el duque Juan I de Braganza, convirtiéndose en duquesa consorte. Fruto del matrimonio, nacieron:
 María (1565-1592) 
 Serafina (1566-1604), casada con Juan Fernández Pacheco, V duque de Escalona;
 Teodosio (1568-1630), VII duque de Braganza con el nombre de Teodosio II, casado con Ana de Velasco y Girón y padre del futuro Juan IV de Portugal;
 Eduardo, I marqués de Frechilla;
 Alejandro, arzobispo de Évora;
 Querubina (1572-1580);
 Angélica (1573-1576);
 Isabel (1578-1582);
 Felipe (1581-¿?).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Lisboa
Fallecidos en Vila Viçosa
Casa de Avís
Infantes de Portugal
Duquesas consortes de Braganza